Aljaksandr Pavlavitsj Hleb (Wit-Russisch: Аляксандр Паўлавіч Глеб, Russisch: Александр Павлович Глеб, Aleksander Gleb) (Minsk, 1 mei 1981) is een Wit-Russisch voormalig voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelde. Hij was van 2001 tot 2019 international in het Wit-Russisch voetbalelftal, waarvoor hij 81 wedstrijden speelde en 7 doelpunten maakte.

Clubcarrière 
Hleb begon op de voetbalschool van Dinamo Minsk, waarna hij op zijn zeventiende een contract tekende bij BATE Borisov. De scouts van de Duitse club VfB Stuttgart hadden hem en zijn broer Vjatsjaslaw Hleb in beeld. In 2000 verhuisden de broers voor anderhalve ton naar Stuttgart. Hleb werd een van de belangrijkste schakels in de selectie. Na het vertrek van trainer Felix Magath bij Stuttgart gingen de prestaties achteruit.

In de zomer van 2005 maakte Hleb voor ongeveer vijftien miljoen euro de overstap naar Arsenal FC, waar hij een vierjarig contract ondertekende. Hleb maakte in zijn debuutwedstrijd meteen een doelpunt, nadat hij twee minuten als invaller in het veld stond. Zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van The Gunners was tegen Chelsea. Hij werd door manager Arsene Wenger vaak op de rechterflank geposteerd. Hleb liep een knieblessure op bij het nationaal elftal van Wit-Rusland en was daardoor enkele maanden uitgeschakeld. In 2006 bereikte Hleb met Arsenal de finale van de UEFA Champions League, die werd verloren van FC Barcelona. Hij was de eerste Wit-Rus ooit die speeltijd kreeg in een Champions League-finale. In juli 2008 werd Hleb voor vijftien miljoen euro gecontracteerd door FC Barcelona.

Met FC Barcelona won hij in 2009 de Spaanse landstitel, de UEFA Champions League en de Copa del Rey. Hleb wist geen basisplaats af te dwingen, waardoor er geruchten waren over een vertrek. Clubs uit binnen- en buitenland zouden belangstelling tonen in de diensten van de Wit-Russische voetballer, waaronder Olympique Lyonnais en VfB Stuttgart. Zelf gaf hij aan onder geen beding te willen vertrekken bij Barcelona. In de zomer van 2009 vertrok Hleb op huurbasis naar Stuttgart. In het seizoen 2009/10 speelde hij 27 competitiewedstrijden voor Stuttgart in de Bundesliga.

Op 5 januari werd bekend dat Hleb transfervrij naar de Turkse club Konyaspor vertrok. In februari 2015 tekende hij vervolgens bij Gençlerbirliği SK. Hleb speelde van februari tot en met juni 2015 negentien wedstrijden voor de club uit Ankara, waarna hij de club verliet.

Hleb keerde in augustus 2015 voor de tweede keer terug bij FK BATE Borisov. Op 10 augustus 2015 maakte hij zijn debuut in zijn derde periode bij BATE in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Minsk (0–1 verlies). In 2016 speelde hij wederom voor zowel Gençlerbirliği als FK BATE. In 2017 speelt Hleb in de Russische Premjer-Liga voor Krylja Sovetov Samara. In maart 2018 keerde hij weer terug bij BATE. In augustus 2019 ging Hleb spelen bij FK Isloch. In maart 2020 stopte Hij met voetballen.

Statistieken

Interlandcarrière 
Zijn debuut als international maakte Hleb tegen Wales (1–0 verlies) op 6 oktober 2001. Hij maakte zijn eerste interlanddoelpunt in april 2002 in een vriendschappelijke interland tegen Hongarije. In 2002, 2003, 2005, 2006 en 2007 werd Hleb uitgeroepen tot Wit-Russisch voetballer van het jaar. Tussen 2006 en 2009 was Hleb in negen interlands aanvoerder van het Wit-Russisch elftal.

Erelijst
 BATE Borisov
Vysjejsjaja Liga: 1999, 2012, 2013, 2015, 2016
 VfB Stuttgart
UEFA Intertoto Cup: 2002
 FC Barcelona
La Liga: 2008/09
Copa del Rey: 2008/09
UEFA Champions League: 2008/09
 Birmingham City
League Cup: 2010/11

Zie ook 
 Lijst van spelers van Arsenal FC
 Lijst van spelers van FC Barcelona
 Lijst van spelers van Birmingham City FC
 Lijst van spelers van Konyaspor
 Lijst van spelers van VfL Wolfsburg
Lijst van spelers van het Wit-Russische voetbalelftal

Wit-Russisch voetballer